Giusso – cognome italiano
 Castello Giusso – struttura militare di Vico Equense
 Palazzo Giusso – palazzo di Napoli
 Girolamo Giusso – politico italiano
 Lorenzo Giusso – filosofo italiano
 Luigi Giusso del Galdo – politico italiano